Van Houten, Houten:
 Ingrid van Houten-Groeneveld (n. 1921)
 Carice (Anouk) van Houten (n. 1976, Leiderdorp)
 Cornelis ("Kees") Johannes van Houten (1920, Haga – 2002)
 Coenraad Johannes van Houten (1801, Amsterdam – 1887, Weesp)

 1673 van Houten

Nume de familie germanice